Amerikai Egyesült Államok
 Coopers (Georgia)
 Cooper (Kalifornia)
 Cooper (Kentucky)
 Cooper (Maine)
 Cooper (Ohio)
 Cooper (Delta megye, Texas)
 Cooper (Houston megye, Texas)
 Coopers (Nyugat-Virginia)
 Cooper megye (egyértelműsítő lap)
egyéb
 Cooper Car Company